В данном списке представлены все города округа Лос-Анджелес, штат Калифорния (), с представленными датой основания МЛРМЛРМЛРПМЛПЛРПМДРПМДРМДМ и численностью населения. В каждом городе есть свой мэр и свой городской совет.

Крупнейшие города 
Округ насчитывает 88 городов. Самыми густонаселенными из них считаются:

Список

Примечания

Ссылки 

Города Калифорнии